El topónimo Hambleton puede hacer referencia a:

 Hambleton, un pueblo en el estado de Virginia Occidental (Estados Unidos);
 Hambleton, un distrito no metropolitano en el condado de Yorkshire del Norte (Inglaterra);
 tres parroquias civiles en Inglaterra y los pueblos homónimos que se ubican en las mismas:
 Hambleton, en el condado de Lancashire;
 Hambleton, en el condado de Rutland;
 Hambleton, en el condado de Yorkshire del Norte.
 Hambleton, en el condado de Yorkshire del Norte.